Laguta () ist der Familienname folgender Personen:

 Artem Laguta (* 1960), russischer Speedway-Rennfahrer
 Grigory Laguta (* 1984), lettischer Speedway-Rennfahrer russischer Herkunft